

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11
 Dolna Wieś – część miasta Bielsko-Biała
 Dolna Wieś – część miasta Nysa
 Dolna Wieś – część wsi Stobnica w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Dolna Wieś – część wsi Przydonica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Dolna Wieś – część wsi Zarzecze w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Dolna Wieś – część wsi Polanka Wielka w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Polanka Wielka
 Dolna Wieś – część wsi Kozy w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Kozy
 Dolna Wieś – część wsi Pisarzowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilamowice
 Dolna Wieś – część wsi Zborowskie w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna
 Dolna Wieś – część wsi Bartoszowiny w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Dolna Wieś – część wsi Świślina w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów

Zobacz też 
 Górna Wieś, Mała Wieś. Średnia Wieś, Wielka Wieś